Tomas Ezequiel Reyes (28 de abril de 1999, Córdoba Argentina) es un  jugador argentino, delantero del Club General Caballero.

Clubes